Билик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Билик, Вильгельмина Ивановна (в первом браке Рааб, во втором Плющевская-Плющик; 1848—1917) — русская оперная, концертная певица (сопрано), вокальный педагог, профессор.
 Билик, Никола (род. 1996) — австрийский гандболист, выступающий за немецкий клуб ГК Киль и сборную Австрии.
 Билик, Павол (1916—1944) — словацкий военнослужащий Финансовой гвардии Чехословакии, участник Движения Сопротивления во время Второй мировой войны, лыжник.